Alter Markt steht für:
 Alter Markt (Saalfeld), Stadtteil von Saalfeld/Saale, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen

Alter Markt steht für folgende Plätze oder Straßen

in Deutschland:
 Alter Markt (Bielefeld)
 Alter Markt (Dortmund)
 Alter Markt in Duisburg, siehe Burgplatz (Duisburg)
 Alter Markt (Halle)
 Alter Markt in Herford
 Alter Markt (Hildesheim)
 Alter Markt (Kiel)
 Alter Markt (Köln)
 Alter Markt (Magdeburg)
 Alter Markt (Mönchengladbach)
 Alter Markt (Parchim)
 Alter Markt (Potsdam)
 Alter Markt (Rostock)
 Alter Markt (Stralsund)
 Alter Markt (Wuppertal)
 Alter Markt, früherer Name für Alte Freiheit (Wuppertal)
 Alter Markt, anderer Name für Markt (Frankfurt am Main)

in Österreich:
 Alter Markt (Linz)
 Alter Markt (Salzburg)

in Polen:
 Alter Markt (Posen)
 Alter Markt in Bromberg, siehe Stary Rynek

Siehe auch:
 Altenmarkt
 Altermarkt
 Altmarkt